LX sau lx poate fi:

 Guvernoratul Luxor, diviziune administrativă în Egipt, codul ISO 3166-2:EG
 Swiss International Air Lines, codul IATA al acestei companii aeriene
 Lux, unitatea de măsură SI pentru iluminare

Legături externe 
  „lx” la acronymfinder.com